Ива́н Миха́йлович Мотрине́ц — украинский адвокат, Президент частной юридической фирмы «Феникс», заслуженный юрист Украины, генерал-лейтенант милиции запаса,украинский писатель-детективист.

Родился в 1945 году в Воловецком районе Закарпатской области (УССР).

Окончил Львовский университет (юридический факультет) в 1978 году. Возглавлял Львовское областное управление внутренних дел. После ухода в запас в 1995 году начал издавать свою газету «Момент істини», а потом занялся юридической практикой, адвокатской и охранной деятельностью.

Творчество 

Романы и повести:
 А был ли мальчик.
 Меч Немезиды.
 Время чёрного солнца.
 Свадебное платье.
 Красиво жить не запретишь".
 Стреляю без предупреждения".
 Невеста исчезает на рассвете".
 Исповедь бывшего зека".
 Самолёт не взлетит без стюардессы".
 Зверинец.
В ближайшее время увидят свет новые книги: роман «Каторжная карусель» и повесть"Подозреваются все". Интригующие сюжеты произведений не оставят равнодушным читателей. Автор считает, что его криминальная проза является ключом к развязке многих жизненных ситуаций. Иван Мотринец поставил перед собой задачу через свои произведения попытаться остановить преступный беспредел, который существует в обществе сегодня.

Рассказы:
 Экстрасенс в роли детектива. Клавка, или почему смеялись звезды… Поезд ушёл.Монография:
 Проблемы девиантного поведения несовершеннолетних в современных условиях''.

Примечания

Ссылки 
 Литературная страница
 Библиотека журнала «Виктория»
 Сайт юридической фирмы И.Мотринца
 Написание книг бизнесу не помеха

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Юристы Украины
Писатели Украины
Юристы СССР
Писатели СССР
Русские писатели по алфавиту
Авторы детективной прозы
Выпускники Львовского университета
Русские писатели XXI века
Писатели по алфавиту
Родившиеся в 1945 году
Родившиеся в Мукачевском районе
Заслуженные юристы Украины
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Украины
Юристы по алфавиту